The Girl and the Gambler – cortometraggio del 1913 diretto da Francis J. Grandon
The Girl and the Gambler – film del 1939 diretto da Lew Landers